Le qualificazioni del singolare  dell'Hall of Fame Tennis Championships 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Ruben Bemelmans (secondo turno, ritirato)
  Miša Zverev (secondo turno)
  Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)
  Alex Kuznetsov (qualificato)

 Jan Hernych (qualificato)
 Farruch Dustov (ultimo turno)
 John-Patrick Smith (ultimo turno)
 Denys Molčanov (secondo turno)

Qualificati 

  Ante Pavić 
  Adrien Bossel

  Jan Hernych 
  Alex Kuznetsov

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013